Фактура ( — оброблення, побудова) — це характер поверхні: гладкість, шорсткість, рельєфність. Фактурні показники несуть в собі певні риси композиційного засобу, хоча не так явно як, припустимо, ритм і колір. Фактурою художник завершує композицію. Фактура широко використовуються скульпторами, архітекторами, дизайнерами. У живописі вона відіграє допоміжну роль.

 Особливості побудови та оздоблення поверхні предмета.
 Фактура у живописі та архітектурі — своєрідність художньої техніки.
 Фактура (Лат. Factura - пристрій, будова) - збірний спосіб оформлення багатоголосої музичної композиції в одному з (багатоголосних) музичних складів.
 Рахунок за проданий товар із зазначенням його кількості та вартості.

Див. також 
 текстура

Примітки

Посилання